Рамне може да се отнася за:

 Рамне, село в община Брод, Северна Македония;
 Рамне, село в община Охрид, Северна Македония.